

Geografia 
 Gournay – comune francese nel dipartimento dell'Indre nella regione del Centro-Valle della Loira
 Gournay-en-Bray – comune francese nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Gournay-le-Guérin – comune francese nel dipartimento dell'Eure nella regione della Normandia
 Gournay-Loizé – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione della Nuova Aquitania
 Gournay-sur-Aronde – comune francese nel dipartimento dell'Oise della regione dell'Alta Francia
 Gournay-sur-Marne – comune francese nel dipartimento della Senna-Saint-Denis nella regione dell'Île-de-France

Persone 
 Marie de Gournay – scrittrice e filosofa francese
 Michel-Jean Amelot de Gournay – diplomatico francese, marchese di Gournay
 Vincent de Gournay – economista francese